Die Estoril Open 1999 sind ein Tennisturnier in Portugal und fanden vom 5. April bis 12. April 1999 statt. Es handelte sich um die zehnte Auflage des Tennis-Sandplatzturniers im portugiesischen Oeiras. Erstmals wurden auch zwei Wettbewerbe für Damen ausgetragen. Das Turnier war sowohl Teil der männlichen ATP-Serie (siehe ATP Estoril) als auch als Turnier der weiblichen WTA Tour (siehe WTA Estoril).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1999
Tennisturnier in Oeiras